Френьє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний схід від Нанта, 45 км на захід від Анже.

Історія 

1 січня 2018 року Френьє, Бонневр, Момюссон, Сен-Марс-ла-Жай, Сен-Сюльпіс-де-Ланд i Врі було об'єднано в новий муніципалітет Валлон-де-л'Ердр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 447 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1160,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Френьє на сайті французького Національного інституту географії
 Френьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Френьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара